Norellisoma är ett släkte av tvåvingar. Norellisoma ingår i familjen kolvflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kolvflugor
Norellisoma